Drifters steht für:

 The Drifters, eine US-amerikanische Gesangsgruppe
 Drifters (Schweden), ein schwedischer Dansband
 Drifters (Film), ein britischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 1929
 Drifters (Manga), japanische Manga- und Animereihe